Il doppio del torneo di tennis Madrid Masters 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Knowles e Daniel Nestor che hanno battuto in finale Bob Bryan e Mike Bryan 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)

 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (semifinale)
 Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Madrid Masters 2004